

Сент-Джордж-Айленд — переписна місцевість, штат Флорида
 Сент-Джордж-Айленд — переписна місцевість, штат Меріленд